

Personen 
 Friedrich Piket (1903-1974), Oostenrijks-Amerikaans musicus
 Jan Piket (1925-2020), Nederlands geograaf
 Frederik Piket (1927-2011), Nederlands jurist en politicus
 Roberta Piket (1966), Amerikaans musicus
 Jeroen Piket (1969), Nederlands schaker

Overig 
piket (paaltje): paaltje of buisje voor opmetingen in de landmeetkunde, of een paaltje om een tent vast te slaan
een groep mensen die wachtdienst draait
iemand die deel uitmaakt van zo'n groep
een kaartspel